În 1997, arheologii ruși au descoperit un cimitir medieval siberian chiar la sud de cercul arctic. Din 34 de morminte au fost excavate mumii purtând maști de cupru care aveau o vechime de 1.000 de ani. 7 bărbați, o fetiță & 3 băieți au fost probabil accidental mumificate de o scădere dramatica a temperaturii în secolul al XIV-lea. Trupurile erau acoperite cu piei de animale, iar măștile de cupru au prevenit oxidarea.

Arheologii nu au întâlnit nicăieri ritualuri de înmormantare asemanatoare cu cele de la Zeleniy Yar. Unele trupuri aveau scheletele zdrobite, iar craniile făcute bucăți sau lipsă. Arheologii nu sunt siguri dacă de vină sunt jefuitorii de morminte sau chiar cei care i-au îngropat pentru a proteja pe cei vii de vrăjile rele ale celor morți. Bazându-ne pe credințele curente ale populațiilor din regiune, cercetătorii cred câ lanțurile si bucățile de piele folosite la legare sunt alte semne de magie protectivă.

Posibil din motive religioase, picioarele celor îngropati erau îndreptate spre râul Gorny Poluy. Unii dintre morți par să fi fost războinici care au fost îngropați cu armele. Rănile altora sugerează că au murit în luptă. Artefactele gasite aici ne întăresc convingerea că Siberia era un centru comercial semnificativ acum 1,000 de ani.